GWT est un sigle qui peut désigner :
 Google Web Toolkit, un ensemble d'outils logiciels développé par Google ;
 gigawatt thermique, une mesure de la puissance produite sous forme thermique.

GWT est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Sylt, un aéroport desservant l'île allemande de Sylt, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports